Мыс Доброй Надежды — топоним:

 Мыс Доброй Надежды — мыс на юге Африки.

 Мыс Доброй Надежды — деревня в Сараевском районе Рязанской области России.
 Мыс Доброй Надежды — село в Сасовском районе Рязанской области России.
 Мыс Доброй Надежды — прежнее название села Добрая Надия Томаковского района Днепропетровской области Украины.